

Копки — село, Кукморський район, Татарстан
 Копки — село, Селтинський район, Удмуртія

Див. також 
 Кирчим-Копки
 Копкінський
 Кучер-Копки
 Старі Копки